La EESL Osennjaja Liga 2022 è la 1ª edizione del campionato di quarto livello di football americano gestito dalla EESL (giocato a 9 giocatori).

Squadre partecipanti

Playoff

Tabellone

Semifinali

Finale 3º - 4º posto

I Finale

I Finale

Verdetti 
   Campioni della EESL Osennjaja Liga 2022

Note

Voci correlate 
Campionato russo di football americano
Eastern European Superleague
Eastern European Superleague 2022
Ženskaja Liga Amerikanskogo Futbola 2022
EESL Pervaja Liga 2022
EESL Vtoraja Liga 2022

Collegamenti esterni 
 
 

 2022